Taylor Townsend e Yanina Wickmayer erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte in finale da Kristýna Plíšková e Evgenija Rodina con il punteggio di 7–67, 6–4.

Teste di serie 

  Fanny Stollár /  Heather Watson (primo turno)
  Nao Hibino /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)

 Olga Danilović /  Nadežda Kičenok (primo turno)
 Sorana Cîrstea /  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Wild card 
  Sanaz Marand /  Whitney Osuigwe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2019